Die Tashkent Open 2016 waren die 18. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 25. September bis zum 1. Oktober 2016 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Nao Hibino und im Doppel die Paarung Margarita Gasparjan/Alexandra Panowa.

Qualifikation 
In der Qualifikation wurden vom 24. bis 25. September vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel ausgespielt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Taschkent